CityRail is een regionaal treinnetwerk in de omgeving van de Australische steden Sydney, Newcastle en Wollongong. Met 302 stations en 2060 kilometer spoor is CityRail het meest uitgebreide regionale netwerk van de wereld. Al het materieel bestaat uit dubbeldekstreinen van verschillende types.

Lijnen 

In 2022 kent CityRail acht lijnen, vier intercitytreinen en één regionaal.

■ North Shore & Western Line

■ Inner West  & Leppingtonn Line

■ Bankstown Line

■ Eastern Suburbs & Illawarra Line

■ Cumberland Line

■ Olympic Park Line

■ Airport & South Line

■ Northern Line

Afbeeldingen